est un genre éteint et fossile de grands félins à dents de sabre de la sous-famille également éteinte des machairodontinés. Une seule espèce est connue, .

Systématique 
Le genre Rhizosmilodon et l'espèce Rhizosmilodon fiteae sont décrits par  &  en 2013. L'espèce vivait au début du Pliocène (Zancléen) et a été découvert dans l'État américain de Floride. Le spécimen type UF 124634, une mandibule, est issue de la Mine Gardinier en Floride, de l'âge Zancléen.

Description 
Il était comparable en taille à un jaguar moderne de taille moyenne. Les os les mieux conservés pour cette espèce sont sa mandibule et ses dents, qui présentent des caractéristiques intermédiaires entre les formes évoluées telles que Smilodon, et les formes primitives telles que Paramachairodus. C'était probablement un prédateur en embuscade, s'attaquant à des animaux tels que les cerfs, les tapirs et les chevaux.

Il est classé dans la tribu des Smilodontini, donc très proche des genres Smilodon et Megantereon.

Phylogénie 

Le cladogramme montre la position de Rhizosmilodon au sein des Machairodontinae en se basant sur 37 caractères crânio-mandibulaires.

Bibliographie

Publication originale

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Machairodontinae
Carnivore du Pliocène
Felidae
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 2013